Becking est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1955-), musicien allemand ;
  (1894-1945), musicologue allemand ;
  (1937-), peintre allemand
  (1924-2009), microbiologiste, physiologiste des plantes et ornithologue néerlandais ;
  (1890-1972), scientifique forestier, botaniste et professeur d'université néerlandais ;
 Lourens Baas Becking (1895-1963), botaniste et microbiologiste néerlandais ;
  (1943-), avocat, juriste et professeur d'université allemand.

Patronyme germanique